36. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Salt Lake City, w Stanach Zjednoczonych, w dniach 22–23 stycznia 2005. Zawody rozegrano w hali Utah Olympic Oval. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Najwyższy stopień podium przypadł Amerykance Jennifer Rodriguez oraz Holendrowi Erbenowi Wennemarsowi.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 30 łyżwiarek (28 sklasyfikowanych) oraz 33 łyżwiarzy (29 sklasyfikowanych) z 14 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała, DSQ – zdyskwalifikowana

Mężczyźni 
 DNS – nie wystartował, DNF – nie ukończył, DSQ – zdyskwalifikowany, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
2005 w sportach zimowych
2005 w Stanach Zjednoczonych
Łyżwiarstwo szybkie w Stanach Zjednoczonych
Sport w Salt Lake City